Al-Tahira-Kathedrale steht für folgende Kirchen in Mossul, Irak:

 Chaldäische al-Tahira-Kathedrale (auch Kirche der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria, Burgkirche al-Tahira oder Kathedrale der Heiligen Maria), chaldäisch-katholische Kirche
 Syrisch-katholische al-Tahira-Kathedrale (auch Kirche der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria oder Innere al-Tahira-Kirche), syrisch-katholische Kirche